Société d'études aéronautiques (SEA) — ныне не существующая французская авиастроительная компания, основанная в 1916 году в Сюрене.

История 
После успеха выпускавшей воздушные винты компании Éclair, Марсель Блок и Анри Поте, решили продолжить свою деятельность в области авиастроения. При финансовой помощи владельца фабрики обоев Рене Леви-Фингера и техническом содействии конструктора Луи Королье ими была основана компания, которая на первых порах должна была выпускать по лицензии истребители SPAD.

Разработка собственных моделей самолётов привела к созданию SEA IV, на партию которого в количестве 1000 штук был получен заказ Военного министерства. Серийное производство этого аэроплана было несколько замедлено отсутствием его конструктора, находившегося в составе французской миссии в США для содействия организации выпуска истребителя LUSAC-11.

Для выполнения военного заказа Поте, Блок и Леви-Фингер основали в Анже новую компанию, Compagnie Anjou aéronautique. Её производственные мощности расположились в мастерских нового компаньона Жюльена Бессонно.

Первый серийный SEA IV был выпущен 11 ноября 1918 года, в день капитуляции Германии, заказ на него был сокращён до 115 экземпляров, а разработанные истребитель SEA V, и дюралюминиевый бомбардировщик SEA VI так и остались на бумаге.

Хотя обе компании были ликвидированы в 1919 году, уже в том же году Анри Поте организовал новую фирму, Aéroplanes Henry Potez, которая просуществовала до 1967 года. После закрытия её активы достались Sud Aviation, впоследствии вошедшей в состав Aérospatiale, ныне EADS. Её первая модель Potez VII, была разработана на основе SEA IV. Созданная же в 1928 году Марселем Блоком, сменившим фамилию на Дассо, Dassault Aviation существует про сей день.

Продукция компании 
 SEA I, 1916, прототип биплана по типу Avro 504;
 SEA II, 1917, проект
 SEA III, 1917, проект разведчика-биплана;
 SEA IV, 1918, истребитель, серия в 115 штук;
 SEA IV-PM, прототип рекордного самолёта на базе SEA IV C2, попытка перелёта завершилась неудачей;
 SEA V, 1918, проект истребителя-моноплана;
 SEA VI, 1919, проект бомбардировщика.

Примечания

Notes et références 
 
 Jean-Claude Daumas, Le capitalisme familial: logiques et trajectoires : actes de la journée d'études de Besançon du 17 janvier 2002, Annales littéraires de l’Universite de Franche-Comté: Université de Franche-Comté, vol. 761, Série «Historiques», vol. 22, ed. Presses Univ. Franche-Comté, 2003, , 9782848670362, 252 p.

Ссылки 
 Техника компании SEA на сайте Aviafrance
 SEA на сайте «Уголок неба»
 Les hydravions POTEZ

Авиастроительные компании Франции
Société d'Études Aéronautiques